Сборная ГДР по футболу () — представляла Германскую Демократическую Республику на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах с 1952 по 1990 год.

Вплоть до роспуска команды вследствие объединения Германии в 1990 году национальная команда ГДР провела 293 международных матча (138 побед, 69 ничьих и 86 поражений; разница мячей — 501—345).

В 1974 году команда ГДР единственный раз за свою историю выступала на финальном турнире чемпионата мира, который проходил на территории соседней Западной Германии. В 1-м раунде команды ГДР и ФРГ оказались в одной группе. Матч между командой ГДР и будущим чемпионом мира, состоявшийся 22 июня 1974 года, завершился победой ГДР (единственный гол забил Юрген Шпарвассер). Это был единственный официальный матч между двумя германскими сборными в рамках чемпионатов мира и Европы. В отборочном цикле чемпионата Европы 1992 года при жеребьёвке обе сборные оказались в одной группе, но ещё до того, как сборная ГДР успела сыграть свой первый матч с Бельгией, было принято решение об объединении Германии. Этот матч состоялся 12 сентября 1990 года в Брюсселе в качестве товарищеского и стал последним в истории сборной ГДР. ГДР победила со счётом 2:0, оба последних мяча сборной забил Маттиас Заммер. Запланированный на 14 ноября матч в Лейпциге между ГДР и ФРГ также предполагалось провести в качестве товарищеского, ознаменовывавшего объединение страны и сборной, но эта игра была отменена из-за угрозы беспорядков на стадионе.

В финальную часть чемпионатов Европы сборная ГДР ни разу не выходила.

На Олимпийских играх команда выступала значительно успешней благодаря тому факту, что социалистические страны до 1984 года имели возможность использовать своих сильнейших игроков, в то время как западные страны вынуждены были ограничиваться молодёжными составами. После падения Берлинской стены, медали ГДР были унаследованы объединенной сборной.

Достижения 
 Чемпионы Олимпийских игр: 1976
 Серебряные призёры Олимпиады: 1980
 Бронзовые призёры Олимпиады: 1964, 1972
 Чемпионы Малого Кубка мира: 1975

Примечания

Ссылки 
 Результаты сборной в архиве RSSSF
 История выступлений сборной на RSSSF
 Матчи и голы игроков сборной в архиве RSSSF

ГДР
Футбол в ГДР

Ф